Slagelse Kommune ist eine dänische Kommune auf der Insel Seeland. Sie entstand am 1. Januar 2007 im Zuge der Kommunalreform durch Vereinigung der „alten“ Slagelse Kommune mit den bisherigen Kommunen Hashøj, Korsør und Skælskør, alle im Vestsjællands Amt.

Slagelse Kommune besitzt eine Gesamtbevölkerung von  Einwohnern () und eine Fläche von  km². Sie ist Teil der Region Sjælland. Der Sitz der Verwaltung ist in Slagelse.

Kirchspielsgemeinden und Ortschaften in der Kommune 
Auf dem Gemeindegebiet liegen die folgenden Kirchspielsgemeinden (dän.: Sogn) und Ortschaften mit über 200 Einwohnern (byer nach Definition der dänischen Statistikbehörde), bei einer eingetragenen Einwohnerzahl von Null hatte der Ort in der Vergangenheit mehr als 200 Einwohner.

Partnerstädte 
Die Slagelse Kommune unterhält folgende Städtepartnerschaften:
 : Vihti
 : Motala
 : Kragerø
 : Police
 : Dargun

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website der Slagelse Kommune (dänisch)